Mezistátních utkání české hokejové reprezentace v sezóně 2010/2011 bylo celkem 28. Nejprve odehrála reprezentace 3 zápasy na Karjala Cupu 2010 a 3 zápasy na Channel One Cupu 2010. V roce 2011 následovaly 3 zápasy na LG Hockey Games 2011, 6 zápasů na Euro Hockey Challenge 2011, 3 zápasy na Czech Hockey Games 2011 a přátelský zápas s Kanadou. V dubnu a květnu 2011 ukončilo sezónu 9 zápasů na Mistrovství světa v ledním hokeji 2011.

Přehled mezistátních zápasů

Bilance sezóny 2010/11

Reprezentovali v sezóně 2010/11

Přátelský mezistátní zápas 

 Česko –  Kanada	2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

27. dubna 2011 – Praha
Branky Česka: 46. Martin Havlát, 53. Martin Havlát 
Branky Kanady: 16. Schen, 20. Burns, 21. Clutterbuck, 26. Spezza.
Rozhodčí: Fraňo, Minář – Pouzar, Bláha (CZE)
Vyloučení: 3:3 (0:1)
Diváků: 16 289

Česko: Ondřej Pavelec – Karel Rachůnek, Martin Škoula, Marek Židlický, Ondřej Němec, Radek Martínek, Lukáš Krajíček, Jakub Nakládal, Martin Ševc – Jaromír Jágr, Roman Červenka, Petr Průcha – Jakub Klepiš, Patrik Eliáš, Milan Michálek – Jakub Voráček, Jan Marek, Tomáš Rolinek – Martin Havlát, Jiří Novotný, Petr Hubáček.

Kanada: Reimer – Burns, Phaneuf, Methot, Schenn, Pitrangelo, Scalzo – Clutterbuck, Zajac, Vermette – Stewart, Duchene, Nash – Eberle, Spezza, Ladd – Kane, Tavares, Skinner.

Odkazy

Literatura 
 Oficiální hokejová ročenka 2011 – Kolektiv autorů, ČSLH 2011

Externí odkazy 
  avlh.sweb.cz
  hokej.cz
  ČSLH
  statistiky na Hockeydb.com
  statistiky na Eliteprospects.com

Mezistátní utkání české hokejové reprezentace
Lední hokej v Česku v roce 2010
Lední hokej v Česku v roce 2011